Le mot Mélanésien, ou mélanésien, peut se référer à :
 la Mélanésie,
 le Paquebot Le Mélanésien, loué en 1958 par la compagnie française Messageries maritimes à la compagnie italienne Costa Armatori pour assurer le service entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie.